Кубок Гагаріна 2021 проходив з 2 березня по 28 квітня 2021 року.

Західна конференція

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал конференції

Східна конференція

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал конференції

Фінальна серія 

Авангард виграв серію 4:2.

Посилання 
 Офіційний сайт КХЛ  

Континентальна хокейна ліга
2021 у хокеї з шайбою